Bihari Imre (1829–?) református tanár, filozófus
 Bihari Imre (1866–1939) újságíró, lapszerkesztő